Шамплейн:

 Шамплейн, Самуэль де — французский путешественник.
 Шамплейн — озеро в США и Канаде.
 Шамплейн — город в Канаде, провинция Онтарио.
 Шамплейн — город в США, в штате Нью-Йорк.